

Astronomia 
 23738 van Zyl – asteroide della fascia principale

Persone 
 Annette Van Zyl – ex tennista sudafricana
 Cornelius van Zyl – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 sudafricano
 Gideon van Zyl – politico sudafricano, governatore generale dal 1946 al 1950
 Johann van Zyl – ciclista su strada sudafricano
 L.J. van Zyl – ostacolista sudafricano specializzato nei 400 metri ostacoli

Altro 
 Talpa dorata di Van Zyl – mammifero della famiglia dei Crisocloridi, endemico della provincia del Capo Occidentale in Sudafrica